Matti Forss, finski hokejist, * 17. maj 1957, Rauma, Finska.

Forss v finski ligi večino kariere igral za klub Lukko Rauma, skupaj petnajst sezon v dveh delih, šest sezon pa tudi za klub HIFK Helsinki, s katerim je v sezonah 1979/80 in 1982/83 osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1977 je bil kot 117. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, kljub temu pa v ligi NHL  ni nikoli zaigral.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1982, kjer je osvojil peto mesto, sam pa je dosegel tri podaje na sedmih tekmah.

Leta 1998 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu Lukko Rauma so upokojili njegov dres s številko 26.

Statistika kariere

|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 73/74
|
| 29
| 7
| 8
| 15
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 74/75
|
| 27
| 4
| 7
| 11
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 75/76
|
| 36
| 13
| 24
| 37
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 76/77
|
| 35
| 19
| 18
| 37
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 77/78
|
| 33
| 6
| 5
| 11
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 5
| 9
| 14
|
| 21
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 79/80
|
| 34
| 15
| 19
| 34
|
| 36
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 12
| 32
| 44
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 13
| 30
| 43
|
| 24
|
| 8
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 82/83
|
| 33
| 15
| 11
| 26
|
| 26
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 12
|-
| Lukko Rauma
| Finska 2. liga
| 83/84
|
| 34
| 17
| 26
| 43
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 84/85
|
| 36
| 14
| 18
| 32
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 10
| 8
| 18
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 86/87
|
| 43
| 14
| 25
| 39
| +5
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 10
| 25
| 35
|
| 14
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 88/89
|
| 43
| 14
| 19
| 33
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 89/90
|
| 35
| 11
| 13
| 24
| +7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 90/91
|
| 43
| 8
| 15
| 23
| -9
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 5
| 6
| 11
| -6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 92/93
|
| 46
| 7
| 13
| 20
| +5
| 14
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| -2
| 0
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 93/94
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 757
| bgcolor="#7FFF00" | 222
| bgcolor="#7FFF00" | 341
| bgcolor="#7FFF00" | 563
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 457
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 22
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1977
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti HIFK Helsinki
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami